Сокращение ЛКН может означать:
 Лёгкие когнитивные нарушения.
  — бывшая нидерландская политическая партия.
 Лицо кавказской национальности — этнофолизм, применяемый в отношении представителей коренных народностей Кавказского региона.
 «Личный кабинет налогоплательщика» — российский интернет-сервис для налогоплательщиков — физических лиц.